Зал славы и музей рестлинга () — американский Зал славы, расположенный в Уичито-Фолс, Техас. Музей был основан Тони Веллано в 1999 году, а ранее находился в Амстердаме, Нью-Йорк, и Скенектади, Нью-Йорк. Его цель — «сохранять и продвигать достойную историю рестлинга, закрепить и воздать должное рестлерам, которые продвинули это национальное развлечение в плане спорта и развлечений». Он не связан ни с одним промоушеном.

Категории

Члены

Примечания 

Залы славы США
Залы славы в рестлинге
Музеи Техаса
Уичито-Фолс